Wilfryd – imię męskie pochodzenia germańskiego, złożone z elementów wil - "wola, pragnienie" i fred -  "pokój". Znaczeniowo można je porównać ze słowiańskim imieniem Wolimir. Patronem tego imienia jest św. Wilfryd z Yorku, zm. w 709 roku.

Wilfryd imieniny obchodzi 12 października.

Znane osoby noszące imię Wilfryd:
 Wilfried Martens, polityk belgijski
 Wilfred Hudson Osgood, amerykański zoolog
 Wilfried van Moer, piłkarz belgijski 
 Wilfredo León, polski siatkarz pochodzenia kubańskiego, reprezentant Polski.
 Vilfredo Pareto, ekonomista i socjolog włoski

Męskie imiona germańskie